Saint-Aubin-sur-Mer (Calvados)
 Saint-Aubin-sur-Mer (Seine-Maritime)